Mahanoro är en ort i Madagaskar.   Den ligger i regionen Atsinananaregionen, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Antananarivo. Mahanoro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mahanoro är platt. Havet är nära Mahanoro österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Mahanoro.  Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Atsinanana